Марина Вадимовна Скугарева (; род. 2 марта 1962, Киев) — советская и украинская художница, одна из представителей  Новой украинской волны.

Биография 
Родилась в семье журналистки Ольги Леонидовны Гарицкой и архитектора Вадима Константиновича Скугарева, с 1973 года занимающего должность заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства художественно-графического факультета в Дагестанском государственном педагогическом институте (Махачкала, Дагестанская АССР). В 1974 году поступает в Республиканскую художественную среднюю школу имени Т. Г. Шевченко. В 1981 году оканчила Дагестанское художественное училище имени Джемала.

В 1982—1988 годах учится в Львовском государственном институте декоративно-прикладного искусства на кафедре художественного текстиля.

В 1988 году выходит замуж за художника Олега Тистола, и вместе с мужем и художниками Константином «Винни» Реуновым и Яной Быстровой уезжает в Москву. Там они живут и работают вместе в сквоте «Фурманный переулок», а позже — в сквоте «Трехпрудный переулок», где находилась известная «Галерея в Трёхпрудном переулке», основанная Константином Реуновым и Авдеем Тер-Оганьяном.

В мае 1992 года Марина Скугарева и Олег Тистол в рамках программы культурного обмена получают стипендии фонда Christoph Merian Stiftung и уезжают в Базель, где живут до начала 1993 года. Там они проводят несколько выставок совместно с Гией Джапаридзе, Андре Клементом, а новых друзей — швейцарских художников Сюзетт Бэк, Рональда Вютриха, Илзе Ермен — Марина превращает в героев своих картин.

С 1993 года Марина Скугарева живет и работает в Киеве.

Творчество 
Заняв в конце 80-х годов своё место на отечественной художественной сцене, Марина Скугарева становится постоянной участницей выставок современного искусства в Киеве, Москве, Варшаве, Базеле, Берлине, Оденсе. Её произведения являются частью той «новой волны», которая программно связывала своё искусство с постмодернизмом, обновляя его эстетикой традиционную украинскую изобразительность.

Одна из главных тем её искусства — обнаженная человеческая фигура в пространстве. Для художницы эта тема вырастает из традиций экспрессионизма, но экспрессии Марины — не столько открытые эмоции, сколько способ видения, поиск «другой точки зрения», путь сохранения «настоящей жизни» в пространстве искусства, опустошенного бесконечными цитатами и репродуцированием.

Её ранние картины («Вечерний Киев» (1988), «Der Vogel» (1990), «Колючка» (1992)) близки к трансавангардной живописи, в поздних внешняя экспрессивность отходит вглубь, открывая дорогу точности высказывания и жесткой наблюдательности. Уже в первых живописных картинах М. Скугаревой появляется характерный прием — вышитый фрагмент — птица, цветок, человеческое лицо. Внеся в свои произведения эту феминистическую окраску, Марина соединила способом вышивки и живописи «женское» и «мужское» начала, женское рукоделие и образную концептуальность.

С середины 1990-х годов Марина Скугарева работает над проектом натюрмортов — «Столы». Вытянутые полотна («Рональд», «Радиола», «Вечерние вести»), перерезанные по горизонтали длинными полупустыми столами, над которыми на условной стене закреплены портреты персонажей, она превращает в столкновение нескольких реальностей: интерьер, где висит картина, продолжается в ней самой, а изображенные на картине предметы «испытываются на достоверность», и потому стаканы и стулья здесь более реальны, чем портреты.

«Фрагменты» — название одного из циклов её картин (2001—2003) — жизнь, развернутая в эпизодах. Подчеркнутая фрагментарность и простота мотива в соединении с яркой напряженностью цвета придают этим работам особенное смысловое значение и свободное образное дыхание. Здесь художница акцентирует ценность «личной истории».

Странное пространство, в котором действительность очерчена взглядом художника, определяет своеобразие проектов «Пейзажи» и «Дороги» (2004—2009). Композиции построены по принципу «взгляда из окна автомобиля», иногда из условной верхней точки обзора, и потому между природой и человеком, который её наблюдает, существует дистанция, которая лишает её непосредственного дыхания, ограничивая форматом картины. На этих полотнах нет человеческих фигур, их мир безлюдный, подчеркнуто бесстрастный, и в то же время насыщенный и многозначный.

В 2007 году Марина Скугарева представляет проект рисунков «Хорошие Домохозяйки». Сюжетно он продолжает тему обнаженной фигуры в пространстве, расставляя в ней новые акценты. В большинстве рисунков Марина использует тексты женских интернет-чатов, которые, накладываясь на обнаженные фигуры, превращаются в татуировки. В построении рисунков видна умозрительная стратегия автора: совмещение изображения и текста для «затемнения» содержания, несовпадения между ними. В текстах тянутся бесконечные женские разговоры, а изображения фиксируют формы человеческого движения и «остановленные» эмоции. Художница лишь отталкивается от сюжетного мотива, не поэтизируя повседневность, а скорее побеждая её способом искусства.

Коллекции 
 Запорожский областной художественный музей, Украина.
 Московский дом фотографии, Россия.
 СК Джонсон Киев Корпорейшн, Украина.
 Муниципальная галерея города Оденсе, Дания.
 Фонд Christoph Merian Stiftung, Базель, Швейцария.

Награды 
 1995 — Лауреат «Great Ukrainian Women Artist», Украина.

Библиография 
 Скляренко Г. Малий Великий світ Марини Скугарєвої (Маленький Большой мир Марины Скугаревой) // FINE ART. — 2009. — № 1.
 Скляренко Г. Нова українська хвиля (Новая украинская волна) // Українська нова хвиля. — 2009.
 Мартинюк О. Соловей і троянда (Соловей и роза) // ART — UKRAINE. — 2009. — № 3.
 XX artists of Ukraine 2000 (End of the Century). — 2001.
 Larisa Kaszuk. Furmanny Zaulek, Furmanny Lane // Фурманный переулок — Furmanny Zaulek — Furmanny Lane, Dom Slowa Polskiego.-1989

Источники

Ссылки 
 Artmajeur.
 Saatchi on-line Gallery.
 Марина Скугарева на сайте BuyArtGallery.

Художники по алфавиту
Художники СССР
Современные художники Украины
Выпускники Дагестанского художественного училища
Выпускники Львовской национальной академии искусств
Галерея в Трёхпрудном переулке
Фурманный